Logwinenko ist der Familienname folgender Personen:
 Juri Logwinenko (* 1988), kasachischer Fußballspieler
 Marina Wiktorowna Logwinenko (* 1961), russische Sportschützin

Siehe auch:
 Lohwynenko